Bob James peut désigner :
 Bob James (1939-), claviériste de jazz ;
 Bob James (1952-2021), chanteur de rock américain, membre du groupe Montrose ;
  (1958-), lanceur de baseball américain.